Куриа:
 Куриа —  атолл в северной части островов Гилберта в Тихом океане.
 Куриа — село в Цхинвальском районе Южной Осетии
 Куриа — народ, проживающий на территории северной Танзании и юге Кении.
 Куриа — язык народов куриа.